Wissell ist der Familienname folgender Personen: 

 Ludwid Wissel, deutscher Feuerwehrmann
 Ludwig von Wissell (1797–1853), schleswig-holsteinischer Generalmajor
 Rudolf Wissell (1869–1962), deutscher Politiker (SPD), Reichsminister in der Weimarer Republik
 Rudolf Wissell (Politiker, 1902) (1902–1985), deutscher Politiker (SPD)